Джанайда́р Садвока́сович Садвока́сов (1898, Пржевальский уезд, Семиреченская область, Российская империя — 25.02.1938) — деятель ВКП(б), первый секретарь Алма-Атинского обкома КП(б) Казахстана.

Биография 
Родился в 1898 году в кочевье Сары-Су в Пржевальском уезде Семиреченской области (ныне — Жанааркинский район Карагандинской области) в семье крестьянина скотовода-бедняка. Казах.

В 1919 году руководил подпольной организацией Демократического Совета казахской молодежи (Омск). В 1920 году вступил в РКП(б).
 1920—1922 в Акмолинском уездном комитете ВКП(б);
 1922—1924 ответственный секретарь ЦИК КАССР;
 1923—1924 председатель Центральной комиссии при ЦИК по переводу делопроизводства на казахский язык;
 1924—1925 председатель Адайского уездного ревкома;
 1925—1926 заместитель наркома финансов КАССР;
 1927—1928 председатель Сырдарьинского губисполкома;
 17 января 1928 — апрель 1930 г. народный комиссар юстиции и прокурор республики.

С 1929 г. на ответственной партийной работе: зав. отделом культуры и агитации Казкрайкома ВКП(б), редактор газеты «Еңбекші қазақ», секретарь по транспорту, зав. советско-торговым отделом Казкрайкома ВКП(б) (1933-36). Первый заместитель Председателя СНК КазССР (1936—1937).

Делегат от Казахстана на XVII съезде коммунистической партии.

В 1937 году 1-й секретарь Алма-Атинского обкома и горкома КП(б) Казахстана. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях. 20 августа 1937 года был снят с должности 1-го секретаря. Исключен из ВКП(б) 19 сентября 1937 г. «как враг народа».

Арестован 17 сентября 1937 г. по обвинению в участии в националистической антипартийной группировке. Выездной сессией ВКВС СССР в Алма-Ате 25 февраля 1938 года приговорён к ВМН. Расстрелян в день приговора.
 
Реабилитирован 16 апреля 1957 г. ВКВС СССР.

Семья 
 Жена — Елизавета Александровна Садвакасова (урождённая ?), библиотекарь;
 Cын —  (1935—1993), д.г.-м.н., профессор.

Примечания

Ссылки 
 Кто есть кто в Казахстане. 2003.
 Ситнянский Г. Ю. Россия и Центральная Азия: вместе или врозь? Межэтнические отношения в Средней Азии и Казахстане и Россия. Из-во: Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. — М.: ИЭА РАН, 2011. — 290 с. ISBN 978-5-4211-0047-8
 Политические репрессии в Казахстане в 1937—1938 гг: сборник документов. Qазаqстан Республикасы Президентінінг мūрагhаты, Архив президента Республики Казахстана. Казахстан, 1998 — Всего страниц: 333
 История Казахстана: энциклопедический справочник. — Алматы: Аруна Ltd, 2010. — С. 496
 Казахстан: национальная энциклопедия. Т. 4. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006. — С. 448
 Наркомы Казахстана 1920—1946 гг.: биографический справочник. — Алматы: Арыс, 2007. — С. 292
 Джанайдар Садуакасов / Комиссары юстиции // Официальный сайт Министерства юстиции Республики Казахстан
 Садуакасов Жанайдар (1898—1938) // Сайт Alash.semeylib.kz

Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Первые секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана